Акатик има више значења:
 Општина Акатик (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Акатик (Акатик, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акатик, Колонија ла Препа (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акатик, Сан Франсиско (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику